Alto Paraíso de Goiás kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alto Paraíso de Goiás (ort), 
 Alto Paraíso de Goiás (kommun), 

Robotskapade Brasilienförgreningar